L'édition 2021 du tournoi de tennis de Sofia se déroule du  au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Mackenzie McDonald, du Croate Marin Čilić, de l'Espagnol Roberto Bautista-Agut et du Kazakh Alexander Bublik. Ils sont respectivement remplacés par Emil Ruusuvuori, Gianluca Mager, James Duckworth et Kamil Majchrzak.

Pendant le tournoi 
En battant l'Américain Marcos Giron en 1/2 finale, Gaël Monfils est assuré de disputer une finale ATP pour la 17e année d'affilée. Seuls deux joueurs encore en activité ont fait mieux : Roger Federer (20 saisons de suite entre 2000 et 2019) et Rafael Nadal (18 saisons consécutives, série en cours).

Lauréats 
L'Italien Jannik Sinner remporte le tournoi en battant en finale Gaël Monfils. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  de la saison.

En double, Jonny O'Mara et Ken Skupski décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Oliver Marach et Philipp Oswald. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sofia
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2021
Sofia
Tennis en septembre 2021
Tennis en octobre 2021